Titania
Titania (Erza Scarlet)
Titânia (satélite)
593 Titania, um asteroide
Kerivoula titania, uma espécie de morcego

Desambiguação